Vencel ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Vencel (* 1982), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vencl
 Wenzel
 Wentzel